Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1995 года — последний раздельный чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 3 по 4 марта в Савалене (Норвегия). На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Норвегии
Март 1995 года